Godean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Godean (ort i Indonesien), Yogyakarta, 
 Desa Godean, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar